Als Gabunviper werden die zwei Schlangenarten der Gattung Bitis bezeichnet:

 Östliche Gabunviper (Bitis gabonica)
 Westliche Gabunviper (Bitis rhinoceros)